

Geografia
Bretanha
Brittany Farms-Highlands

Outros 
Brittany (cão)

Desambiguações de topônimos